Une diffusivité est une grandeur physique qui apparaît dans une équation de diffusion :

où :
 désigne un champ scalaire, qui dépend de l'espace (rayon vecteur ) et du temps (),
 l'opérateur nabla,
 la diffusivité.

Par extension, on appelle aussi diffusivité une grandeur  qui apparaît dans une équation du type :
 (+ d'éventuels autres termes)
où  désigne un champ de vecteurs.

Caractéristiques 
Pour une grandeur  ou  donnée, la diffusivité est une propriété caractéristique du matériau à travers lequel se fait la diffusion. Pour un même matériau, elle dépend de sa composition chimique, de son état physique (le cas échéant, de sa composition minéralogique), de la température et de la pression.

L'analyse dimensionnelle de l'équation de diffusion montre que la diffusivité est homogène à un carré de longueur divisé par un temps. Dans le Système international d'unités elle se mesure donc en mètres carrés par seconde ().

Différentes diffusivités 
Selon la grandeur physique que désigne  ou , la diffusivité prend un nom spécifique et un symbole usuel différent :
 température () → diffusivité thermique () ;
 vitesse () → viscosité cinématique () ;
 champ magnétique () → diffusivité magnétique () ;
 concentration (massique ou molaire) d'un constituant () → diffusivité chimique ou coefficient de diffusion ().
Dans ce dernier cas il s'agit d'une approximation, le système étant régi par les équations de Stefan-Maxwell.

Notes et références 

Grandeur physique
Diffusion